Here's to Shutting Up è l'ottavo album in studio del gruppo musicale statunitense Superchunk, pubblicato nel 2001.

Tracce
Late-Century Dream – 4:37
Rainy Streets – 2:07
Phone Sex – 4:54
Florida's on Fire – 3:11
Out on the Wing – 5:51
The Animal Has Left Its Shell – 3:32
Act Surprised – 3:59
Art Class (Song for Yayoi Kusama) – 4:15
What Do You Look Forward To? – 7:41
Drool Collection – 3:32

Collegamenti esterni